Шені () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шені () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель